Pieris bezeichnet 
zwei verschiedene Gattungen in der biologischen Systematik:

die Pflanzengattung Pieris (Pflanzengattung) aus der Familie der Heidekrautgewächse (Ericaceae) sowie
die Schmetterlingsgattung Pieris (Schmetterling) aus der Familie der Weißlinge (Pieridae);

 eine ehemalige Gemeinde in Griechenland, siehe Pieris (Griechenland)
 ein Ortsteil der Gemeinde San Canzian d’Isonzo im Nordosten Italiens

außerdem
 ein Gemälde von Francis Picabia,
 eine 2001 gegründete deutsche Biotech-Firma mit Sitz in Freising-Weihenstephan: PIERIS Proteolab AG.

Pieris ist der Familienname folgender Personen:
 Aloysius Pieris (* 1934), sri-lankischer Religionswissenschaftler, Hochschullehrer, Philosoph und Autor 

Siehe auch: Pieria